Крест Виктории — название нескольких государственных наград для военнослужащих за мужество и героизм:

 Крест Виктории — награда Великобритании и Содружества Наций; учреждён в 1856 году.
 Крест Виктории для Австралии — награда Австралии; учреждён в 1991 году.
 Крест Виктории для Канады — награда Канады; учреждён в 1993 году.
 Крест Виктории для Новой Зеландии — награда Новой Зеландии; учреждён в 1999 году.